A.F.Th. van der Heijden (1951), Nederlands schrijver
 Alexander van der Heyden van Doornenburg (1906-1973), Nederlands militair
 Chris van der Heijden (1954), Nederlands historicus
 Eugene van der Heijden (1920-2003), Nederlands verzetsstrijder
 Frans Jozef van der Heijden (1938-2016), oud-Tweede Kamerlid
 Hein van der Heijden (1958), Nederlands acteur
 Jaap van der Heiden (1946-1993), Nederlands drugsbaron
 Jan-Arie van der Heijden (1988), Nederlands voetballer
 JCJ Vanderheyden (1928-2012), Nederlands kunstenaar
 Karel van der Heijden (1826-1900), Nederlands militair
 Laura van der Heijden (1990), Nederlands handbalster
 Levi van der Heijden(1986), Nederlands voetballer
 Marcel van der Heijden (1931), Nederlands letterkundige
 Marianne van der Heijden (1922-1998), Nederlands kunstenares
 Paul van der Heijden (1949), Nederlands hoogleraar
 Peter G.M. van der Heijden (1959), Nederlands hoogleraar

Zie ook 
 Van der Heyden